Le Berzirk Ried im Innkreis est un district du land de Haute-Autriche, en Autriche.

Liste des communes du district

Notes et références

Voir aussi 
 Vallée de l'Inn (unité spatiale)

Liens externes 

Ried im Innkreis